

Bułgaria 
 Senokos – wieś w obwodzie Błagojewgrad
 Senokos – wieś w obwodzie Dobricz

Macedonia 
 Senokos – wieś w gminie Dołneni
 Senokos – wieś w gminie Wrabiszte

Serbia 
 Senokos – wieś w gminie Caribrod
 Senokos – wieś w okręgu pirockim, w gminie Dimitrovgrad